Die Abkürzung IUT steht für:

 International Union of Tenants
 Islamic University of Technology
 Isfahan University of Technology
 Institut universitaire de technologie in Frankreich

IUT